Байду:
 Baidu — китайская поисковая система
 Энциклопедия Байду

Персоналии 
 Байду-хан — ильхан Ирана (апрель — октябрь 1295 года)
 Байду, Майкл (род. 1999) — ганский футболист, полузащитник.
 Байду, Стивен (род. 1976) — ганский футболист, полузащитник.